OSI je zkratka:
 Open Society Institute, založeného Georgem Sorosem – Institut pro otevřenou společnost
v informatice:
 Open Source Initiative – organizace pro podporu a šíření open source software
 Open Systems Interconnection – společná iniciativa ISO a ITU-T pro standardizaci počítačových sítí a komunikačních protokolů jejíž součástí je i Referenční model ISO/OSI
 OSI (automobil) – značka automobilů vyráběných italskou firmou Officina Stampaggio Industriale SpA v letech 1960—1968.